Timiș se poate referi la:

 Județul Timiș ca unitate administrativ-teritorială din România
 Râul Timiș, un râu din vestul României și din Serbia
 Comitatul Timiș
 Județul Timiș-Torontal (interbelic)
 Râul Timiș, un afluent al Râului Olt
 Pasul Timiș, redenumit după 1918 în Pasul Predeal
 Frank Timiș, controversat om de afaceri român
 Timiș2, tip de tramvai ce a circulat în Timișoara și alte orașe

Numele de mai jos sunt legate de Timiș

 Municipiul Timișoara
 Timișu de Jos (, ), localitate în județul Brașov
 Timișu de Sus, mai demult: Vama Timiș (, ), localitate în județul Brașov, mai demult punctul de trecere a frontierei dintre Transilvania și Țara Românească

Altele 
 Timișeni

Vezi și 
 Listă de denumiri geografice dacice
 Timișoara (dezambiguizare)
 Râul Timiș (dezambiguizare)

Toponime românești